Брайтгаупт (нім. Breithaupt) — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Август Брайтгаупт — німецький мінералог.
 Вольфганг Брайтгаупт (Wolfgang Breithaupt; 19 вересня 1913, Ерфурт — 24 жовтня 1942, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник.
 Франц Брайтгаупт — керівник Головного судового управління СС, обергруппенфюрер СС і генерал військ СС.
 Фріц Брайтгаупт — морський офіцер, учасник Другої світової війни. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.

Німецькі прізвища